Гора може да се отнася за:

 Гора, екосистема
 Гора, историко-географска област

Гората може да обозначава видове гори, места, села, градове, резервати, планини, области, държави или други топоними:
 широколистна гора
 Света гора, манастирски комплекс
 Равна гора, села
 Тъмна гора, резерват
 Средна гора, планина
 Българска гора, историко-географска област
 Черна гора, държава